Разъе́зд 10-й киломе́тр — недействующий разъезд Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги. Расположен на тупиковой ветке Новоалександровка — Синегорск, вблизи села Санаторное. Назван по установленному километражу от Новоалександровки.

Деятельность 
Пассажирское сообщение отсутствует с 1997 года. До этого со станции курсировали 2 пары пригородных дизель-поездов Киха58 до Южно-Сахалинска. С 2004 года (с момента закрытия шахты в Синегорске) разъезд не используется.

Ссылки 
 История железных дорог Сахалина на «Сайте о железной дороге» Сергея Болашенко

Станции Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Сахалинской области